Taylor Townsend (tennisster), Amerikaans tennisspeelster
 Taylor Townsend (politicus), Amerikaans politicus uit Louisiana
 Taylor Townsend (The O.C.), personage uit de televisieserie The O.C.